Wilhelm Cramer ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Cramer (Dirigent) (Johann Wilhelm Cramer; 1746–1799), deutscher Violinist und Dirigent
 Wilhelm Cramer (Kaufmann) (1762–1848), deutscher Kaufmann und Stifter 
 Wilhelm Cramer (Geistlicher) (Wilhelm Johannes Cramer; 1845–1916), deutscher Geistlicher und Schriftsteller 
 Wilhelm Cramer (Maler) (1919–?), deutscher Maler und Gärtner 
 Wilhelm Heinrich Christoph von Cramer (1712–1793), Drost in Königslutter
 Wilhelm Zacharias Cramer (1696–1772), deutscher Jurist

Siehe auch:
 Wilhelm Kramer